Shooting Star (engl. für Sternschnuppe) steht für:
 eine plötzlich erfolgreiche und populäre Person, siehe Star (Person)
 European Shooting Stars, Initiative zur Förderung junger Filmschauspieler
 Shooting Star, Düsenjäger der Vereinigten Staaten, siehe Lockheed P-80
 Shooting Star (Band), US-amerikanische Rockband
 Shooting Star (Candlestick-Chart), besonderes Muster bei Candlestick-Charts
 Shooting Star (Lied), Folksong von Bob Dylan (1989)
 den Namen des Frachtmoduls des Raumgleiters Dream Chaser
 Alternativtitel von Star Trek: Phaser Strike, Videospiel für das Microvision (1979)

Siehe auch:
 Shooting, Begriffsklärung
 Shooting Stars, Begriffsklärung